Kandaules (opera), over het operapersonage
 Candaules en Gyges, over het verhaal van Herodotos